Castillos ist die namentliche Bezeichnung für:

 Castillos (Rocha), einen Ort im uruguayischen Departamento Colonia
 Castillos (Soriano), einen Ort im uruguayischen Departamento Soriano